Беркенешть () — комуна в Румунії, у повіті Яломіца.
 Беркенешть () — село в Румунії, у повіті Яломіца. Входить до складу комуни Беркенешть.
 Беркенешть () — комуна в Румунії, у повіті Прахова.
 Беркенешть () — село в Румунії, у повіті Прахова. Входить до складу комуни Беркенешть.
 Беркенешть () — село в Румунії, у повіті Нямц. Входить до складу комуни Киндешть.
 Беркенешть () — село в Румунії, у повіті Олт. Входить до складу комуни Вилчеле.
 Беркенешть () — село в Румунії, у повіті Вилча. Входить до складу комуни Стенешть.